Esistono più comuni francesi con questo nome

Molain – Aisne
Molain – Giura